Alessandro Foglietta (1953) – politico italiano
 Anna Foglietta (1979) – attrice italiana 
Joe Foglietta (1966) – ex hockeista su ghiaccio canadese naturalizzato italiano
Luciano Foglietta (1922-2015) – giornalista e scrittore italiano
Oberto Foglietta (1518-1581) – storico italiano
Paolo Foglietta (1520-1596) – poeta italiano
Thomas M. Foglietta (1928-2004) – politico e diplomatico statunitense